Ollila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994). skieur acrobatique finlandais
Jorma Ollila (né en 1950), homme d'affaires finlandais
 (né en 1943). évangéliste finlandais
Yrjö Ollila (1887-1932), peintre impressionniste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois